Das Banka Koper Slovenia Open 2009 waren die fünfte Ausgabe der Banka Koper Slovenia Open für Frauen. Als Turnier der International-Kategorie war es Teil der WTA Tour 2009. Es fand zeitgleich mit den in Bad Gastein ausgetragenen Gastein Ladies vom 20. bis 26. Juli 2009 in Portorož statt.

Titelverteidigerin im Einzel war Sara Errani und im Doppel Anabel Medina Garrigues und Virginia Ruano Pascual. Im Einzel gewann Dinara Safina gegen Sara Errani mit 65:7, 6:1, 7:5 und im Doppel Julia Görges / Vladimíra Uhlířová gegen Camille Pin / Klára Zakopalová mit 6:4, 6:2.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 

WTA Tour 2009
Tennisturnier in Piran